Сослан Тамазович Дауров (осет. Дауыраты Тамазы фырт Сослан; белор. Даураў Саслан Тамазавіч; 15 января 1991 года, Владикавказ) — белорусский борец, по национальности — осетин. Серебряный призёр Европейских игр 2015 в Баку. Сослан Дауров стал первым спортсменом, завоевавшим медаль Европейских игр для Белоруссии.

Биография 
Сослан Дауров родился во Владикавказе 15 января 1991 года. В детстве увлекался всевозможными видами спорта. В 2013 году начал выступать за сборную Белоруссии в греко-римской борьбе. Ранее, выступая за Россию, был участником юниорского чемпионата. Участвовал в соревнованиях «Дортмунд-2014». Был квалифицирован как участник I Европейских игр в Баку. Дошёл до финала в категории 59 кг, где уступил спортсмену из России Степану Маряняну, став серебряным призёром Игр. Серебро Даурова стало первой наградой сборной Белоруссии на Европейских играх. За достижение высоких спортивных результатов удостоен звания «мастер спорта Республики Беларусь международного класса».

Тренер ― Вячеслав Максимович.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Профиль на сайте БФБ

Борцы Белоруссии
Мастера спорта Республики Беларусь международного класса
Борцы на летних Олимпийских играх 2016 года